— японская ролевая игра, разработанная и изданная компанией Capcom для игровой консоли Super Nintendo Entertainment System в 1994 году, в 2001 году переизданная для портативной консоли GameBoy Advance. В 2007 году игра была перевыпущена для Virtual Console. Вторая часть серии Breath of Fire. В отличие от всех последующих игр серии, Breath of Fire II является продолжением предыдущей части игры, её действие происходит в том же мире пятьсот лет спустя.

Сюжет 
Рю Бейтсон () начинает игру как маленький мальчик, сын священника в городке Ворота. Когда его сестра Юа Бейтсон () пропадает без вести, отец Рю священник Ганер Бейтсон () просит, чтобы он забрал её, прежде чем она попадет в беду. Поиски Рю в конечном счёте приводят его к дикой местности вне города, где он находит Юа, стоящую возле головы спящего дракона. Рю следует совету Юа и засыпает под драконом. Когда он просыпается, его семья исчезла, и никто в городе не признаёт его. Позже той ночью молодая сирота по имени Боу () решает ограбить церковь. Не находя ничего интересного, он предлагает Рю сопровождать его на пути в другой город. По пути в другой город неожиданно начинается ливень и Боу предлагает переждать его в пещере, но в пещере на них нападает монстр по имени Бэрубэри ().

Проходит 10 лет. Рю и Боу живут в городке Родной Город () и выполняют разные поручения для Старейшины города. После того, как Волшебный колпак () украден из дома богатого человека, Боу ложно обвинён в воровстве и вынужден сбежать. Затаившись Боу вынужден на некоторое время покинуть Риу пока тот не найдёт настоящего вора.

Персонажи 
Всего в Breath of Fire II представлены девять постоянных игровых персонажей:

 Рю Бейтсон () — главный протагонист игры, а также предназначенный ребёнок назначение которого убить Мёртвого Эвана.
 Боу () — лучник (ранее вор), а также лучший друг Рю.
 Кэтт () — представитель расы Воренов, нахальная спортсменка из Колизея ().
 Рэнд () — представитель клана Шел (). Внешностью похож на антропоморфного полу-панголина полу-носорога.
 Нина () — член Клана Крыла и принцесса Уиндии. Влюблена в Рю.
 Стен () — человек-обезьяна проводящий волшебное шоу в Уиндии.
 Жан () — лягушка-принц из королевства лягушек СимаФорт ().
 Спэр () — циркачка в цирке шапито. Умеет общаться с деревьями Иггдрасиль.
 Блю (, в японской версии Дейс, ) — бессмертная колдунья, наполовину являющаяся змеёй. Её можно найти в HomeTown после событий в HighFort.

Примечания 

Компьютерные игры 1994 года
Breath of Fire
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Игры для SNES
Игры для Game Boy Advance
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры, изданные Capcom